Francouzské mužské křestní jméno Frédéric je obdobou českého Bedřich, dánského Frederik a německého Friedrich.

známí nositelé
 Frédéric-Louis Allamand (1736–1803) – švýcarský lékař a botanik
 Frédéric Auckenthaler (1899–1946) – švýcarský hokejový útočník
 Frédéric Auguste Bartholdi (1834–1904) – francouzský sochař a architekt
 Frédéric Bastiat (1801–1850) – francouzský politik
 Frédéric Bazille (1841–1870) – francouzský impresionistický malíř, portrétista a krajinář
 Frédéric Beigbeder (* 1965) – francouzský spisovatel, novinář a literární kritik
 Frédéric Cassivi (* 1975) – kanadský hokejový brankář
 Frédéric Demontfaucon (* 1973) – francouzský judista
 Frédéric Diefenthal (* 1968) – francouzský herec
 Frédéric Duvernoy (1765–1838) – francouzský hornista, hudební skladatel a pedagog
 Frédéric Chopin (1810–1849) – polský skladatel vážné hudby a klavírní virtuos
 Frédéric Joliot-Curie (1900–1958) – francouzský fyzik, držitel Nobelovy ceny za chemii
 Frédéric Kanouté (* 1977) – malijský fotbalový útočník
 Frédéric Lenormand (* 1964) – francouzský spisovatel
 Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne, vévoda bouillonský (1605–1652) – kníže Sedanského knížectví a francouzský generál
 Frédéric Mistral (1830–1914) – francouzský básník
 Frédéric Noirhomme (* 1981) – belgický kameraman, režisér a scenárista
 Frédéric Pardo (1944–2005) – francouzský malíř
 Frédéric Passy (1822–1912) – francouzský politik, ekonom a pacifista
 Frédéric Pietruszka (* 1954) – francouzský šermíř
 Frédéric Plessis (1851–1942) – francouzský básník, prozaik a novinář
 Frédéric Tranchand (* 1988) – francouzský orientační běžec
 Frédéric Tuscan (* 1979) – francouzský sportovní lezec
 Frédéric Veseli (* 1992) – švýcarsko-albánský fotbalový obránce

další jméno
 Henri-Frédéric Amiel (1821–1881) – švýcarský filosof, básník a literární kritik
 André Frédéric Cournand (1895–1988) – francouzsko-americký lékař
 Jean Frédéric Auguste Delsarte (1903–1968) – francouzský matematik
 Louis-Jean-Frédéric Guyot (1905–1988) – francouzský římskokatolický kněz, arcibiskup Toulouse a kardinál
 Stéphane Frédéric Hessel (1917–2013) – francouzský diplomat, filozof a spisovatel německého původu
 Jules Émile Frédéric Massenet (1842–1912) – francouzský skladatel období romantismu
 Ferdinand Frédéric Henri Moissan (1852–1907) – francouzský chemik
 Pierre Guillaume Frédéric le Play (1806–1882) – francouzský ekonom a jeden z otců zakladatelů sociologie

jiné
 Letiště Frédérica Chopina
 Salon Frédéric Chopin

Mužská jména